Гартли () — английская фамилия. Известные носители:

 Гартли, Дэвид (1705-1757) — английский мыслитель, один из основоположников психологической теории, которая известна как ассоцианизм.
 Гартли, Дэвид (младший) (1732-1813) — британский государственный деятель, учёный и изобретатель.